Борек

 Борек, или бурекас — блюдо турецкой кухни.
 Борек — блюдо каракалпакской кухни, разновидность пельменей.
 Борек (район Прага-восток) — деревня, расположенная в Среднечешском крае Чехии.
 Борек, Эдмунд (1880—1925) — словацкий публицист.

См. также 
 Kenn Borek Air — канадская авиакомпания